

Antropologia 
 Mon – emblemi gentilizi del Giappone
 Mon – gruppo etnico della Birmania
 Mon o Thổ – gruppo etnico del Vietnam

Architettura 
  – portale di ingresso ai templi buddhisti giapponesi

Biologia 
 MON 810 – mais geneticamente modificato

Codici e sigle 
 MON  – codice nazionale CIO del Principato di Monaco
 MON  – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Hermitage di Mount Cook (Nuova Zelanda)
 MON  – codice vettore ICAO di Monarch Airlines
 MON  – codice ISO 3166-2:GB del Monmouthshire (Regno Unito)
 MON  – hull classification symbol (simbolo di classificazione di scafo) dell'US Navy per unità fluviali durante la guerra del Vietnam
 MON – sigla di Margine operativo netto
 MON  – abbreviazione aeronautica di Above mountains – Al di sopra delle montagne
 Mon – abbreviazione della costellazione dell'Unicorno
 mon  – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua mongola

Gastronomia 
 Mon – dolce italiano tradizionale del comune di Mongardino

Linguistica 
 Mon – lingua appartenente alle lingue mon khmer
 Mon khmer – famiglia linguistica appartenente alle lingue austroasiatiche

Numismatica 
 Mon – antica moneta giapponese

Geografia

Birmania 
 Stato Mon – divisione amministrativa

Danimarca 
 Møn – isola ed ex comune, ora frazione del comune di Vordingborg (Selandia)

India 
 Mon – città nel distretto di Mon (Nagaland)
 Distretto di Mon – distretto con capoluogo Mon

Svizzera 
 Mon – ex comune ora frazione di Albula, comune nella regione Albula (Canton Grigioni)

Musica 
 Mòn – gruppo musicale italiano
 Møn – gruppo musicale francese
 Mon – pseudonimo della cantautrice spagnola Monica Coronado

Pagine correlate 
 Mohn – pagina di disambiguazione
 Monn – pagina di disambiguazione